Citipointe Live é uma banda cristã de música gospel congregacional, pertencente à Citipointe Church, localizada em Brisbane (periferia de Mansfield), na Austrália.

Discografia 
King of Me (2004)
Heaven (2005)
Anthem of Our Heart (2006)
You Reign (2007)
Devoted (2008)
Commission My Soul (2009)
Hope Is Erupting (2011)

Ligações externas 

 
 

Bandas da Austrália